Tulipa
Tulipa - um treinador de futebol
1095 Tulipa
Conus tulipa - um gastrópode
Tulipa - cantora brasileira

Desambiguação